Блумфилд () — имя собственное английского происхождения.

Фамилия 
 
 Блумфилд, Леонард (1887—1949) — американский лингвист.
 Блумфилд, Майкл Бернард (1944—1981) — американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.
 Блумфилд, Майкл Джон (род. 1959) — американский астронавт.
 Блумфилд, Морис (1855—1928) — американский лингвист, индолог.
 Блумфилд, Роберт (1766—1823) — английский поэт.
 Блумфилд, Теодор Роберт (1923—1998) — американский дирижёр.
 Блумфилд, Чарльз (1786—1857) — епископ Англиканской церкви.
 Блумфилд-Цейслер, Фанни (1863—1927) — американская пианистка.

Объекты, названные в честь людей 
 Блумфилд — стадион в Тель-Авиве, назван в честь братьев Бернара и Луи Блумфилдов.

Топоним 
 Блумфилд — невключённая территория в округе Адамс, Иллинойс, США.
 Блумфилд — тауншип в округе Филмор, Миннесота, США.
 Блумфилд — город в Квинсленде, Австралия
 Блумфилд — река в Квинсленде, Австралия

См. также 
 Блумфилд Роуд — футбольный стадион в английском городе Блэкпуле, графство Ланкашир.
 Брумфилд